Bossey peut désigner :
 Bossey, une commune française de Haute-Savoie ;
 Bossey, une commune de la région du Sahel, au Burkina Faso.

Voir aussi 

 Bogis-Bossey, une commune suisse du canton de Vaud.
 Château de Bossey à Bogis-Bossey (Suisse).

Homonymie de localités